A76, A 76 oder A-76 steht für:
 Autovía A-76 in Spanien
 A76 road in Schottland
 Rijksweg 76 in den Niederlanden

A-76 steht für:
 A-76, einen 2021 gekalbten Eisberg